Het ATP-toernooi van Washington 2014 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 28 juli tot en met 3 augustus 2014. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Het enkelspel werd gewonnen door Milos Raonic. Hij versloeg in de finale Vasek Pospisil met 6-1 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Samuel Groth en Leander Paes met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington